Aspin ist der Familienname folgender Personen:
 David Aspin (* 1950), neuseeländischer Ringer
 John Aspin (1872–1933), britischer Segler
 Les Aspin (1938–1995), US-amerikanischer Politiker (Demokrat), Verteidigungsminister
 Michael Aspin (* 1989), englischer Fußballspieler

Aspin ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Hautes-Pyrénées:
 Aspin-Aure
 Aspin-en-Lavedan

Siehe auch:
 Aspen